Октомврийска революция може да се отнася за:

 Октомврийската революция в Русия през 1917 г.
 Октомврийска революция, остров в Карско море кръстен на революцията
 Октомврийска революция, съветски орден